Плутарх (, , близько 46 — 120 нашої ери) — давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст.
 Плутарх Афінський (, помер 431 — 432 р.р.) — античний філософ — неоплатонік.